

Sigle 
Giustizia e Libertà  – movimento politico italiano
 Good Luck  – buona fortuna
Graphic library  – libreria grafica
Green Lantern – nome originale di Lanterna Verde, personaggio dei fumetti DC Comics
 GroenLinks  – Sinistra Verde, partito politico olandese
Gwardia Ludowa  – gruppo della resistenza polacca durante la seconda guerra mondiale

Codici 
 GL – codice vettore IATA di Air Greenland e Miami Air International
 gl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua galiziana
 GL – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Groenlandia
 GL – codice ISO 3166-2:CH del Canton Glarona (Svizzera)
 GL – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Godeni (Moldavia)
 GL – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Galați (Romania)

Etichettatura tessile
 GL – sigla della denominazione di vetro tessile

Informatica 
 .gl  – dominio di primo livello della Groenlandia
 GL  – libreria per la computer grafica

Matematica 
 GL – in algebra, gruppo lineare generale

Medicina 
 GL – carico glicemico, dall'inglese Glycemic Load

Targhe automobilistiche 
 GL – targa automobilistica di Rheinisch-Bergischer Kreis (Germania)
 GL – targa automobilistica di Gelnica (Slovacchia)

Altro 
 GL – simbolo del gigalitro
 GL  – quotidiano torinese pubblicato negli anni Quaranta del XX secolo